«Live! Bootleg» — перший концертний альбом американського гурту «Aerosmith». Випущений у 1978 році.

Список композицій

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Aerosmith
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми